TRS steht als Abkürzung für:

 Technischer Regierungssekretär, siehe Regierungssekretär
 Term Rewriting System, siehe Termersetzungssystem (TES)
 Tip-Ring-Sleeve, 3-poliger Audio-Klinkenstecker, siehe Klinkenstecker #Englische Bezeichnung
 Total Return Swap, ein derivatives Finanzinstrument, siehe Total Rate of Return Swap
 AirTran Airways, US-amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen Triest in Italien (IATA-Code)
 Bahnhof Rot am See nach DS 100

Abkürzung